L'édition 2002 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Juan Carlos Ferrero remporte l'épreuve de simple, Jonas Björkman et Todd Woodbridge celle de double.

Lauréats 
Juan Carlos Ferrero remporte son  en simple en battant en finale son compatriote Carlos Moyà. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire tenante du titre Jonas Björkman - Todd Woodbridge remporte son  en battant en finale Paul Haarhuis et Ievgueni Kafelnikov. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Sport à Monaco en 2002
Tennis masculin en 2002
Tennis en avril 2002